Умаев — чеченская фамилия.

Известные носители 
 Атаби Умаев (Шамилёв) (1890–1925) — чеченский антисоветский, религиозный и военно-политический деятель. 
 Идрис Умаев (род. 1999) — российский футболист.
 Заур Умаев — советский борец вольного стиля.